Уравнения Прока — обобщение уравнений Максвелла, призванное описывать массивные частицы со спином 1. Уравнения Прока обычно записываются в виде

 
 ,

где  — антисимметричный тензор электромагнитного поля:
 

Уравнения Прока также могут быть представлены в виде

 
 .

Уравнения Прока не являются калибровочно-инвариантными.

Лагранжева плотность 
Рассматривается поле четырех-потенциала Aμ = (φ/c, A), где φ — это электростатический потенциал, A — магнитный потенциал. Лагранжева плотность задана следующим образом:

 

где c — скорость света, a ħ — приведенная постоянная Планка.

Вывод уравнения 
Уравнение Эйлера — Лагранжа движения для такого Лагранжиана, также называемое Уравнением Прока, имеет следующий вид:

 

что эквивалентно следующему уравнению

 

при условии
 

которое является просто калибровкой Лоренца. При условии, что m = 0, уравнения обращаются в уравнения Максвелла в вакууме (то есть подразумевается отсутствие зарядов и токов). Уравнение Прока тесно связано с
уравнением Клейна — Гордона — Фока.

В более привычных терминах уравнение имеет вид:

 
 

Также уравнение Прока можно вывести из теоретико-групповых соображений, как уравнение, инвариантное относительно преобразований Пуанкаре и описывающее волновую функцию элементарной частицы с массой , спином , положительной энергией, фиксированной P-чётностью.

Примечания

Литература 
 Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В. Квантовые поля. — М.: Наука, 1980. — 320 с. (с. 29, 33).
 Райдер Л. Квантовая теория поля. — М.: Мир, 1987. — 511 с., (с. 86-87).
 Ициксон К., Зюбер Ж.—Б. Квантовая теория поля. Том 1. — М.: Мир, 1984. — 448 с. (с. 166).

См. также 
 Уравнение Дирака
 Уравнение Клейна — Гордона
 Уравнения Максвелла
 Прока, Александру

Ссылки 
 Уравнение Прока в «Физической энциклопедии»

Физика элементарных частиц
Прока уравнение
Прока уравнение
Прока